Bronowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Bronowice, un district de la ville de Cracovie ;
 Bronowice Wielkie, un quartier du district de Prądnik Biały de la ville de Cracovie ;
 Bronowice, un village dans la voïvodie de Łódź ;
 Bronowice, un village dans la voïvodie de Lublin ;
 Bronowice, un village du powiat de Strzelce-Drezdenko dans la voïvodie de Lubusz ;
 Bronowice, un village du powiat de Żary dans la voïvodie de Lubusz.